

Toponymes 
 Le Conroy est une rivière française appelé au départ ruisseau de Boulange qui coule dans le département lorrain de Moselle.
 Conroy, une communauté non constituée en municipalité et une census-designated place du comté d'Iowa, en Iowa, aux États-Unis.

Patronyme 
 Sir John Conroy (1786-1854), officier de l'armée britannique ;
 David Conroy (1998-), coureur cycliste irlandais ;
 Frances Conroy, (1953-), actrice américaine ;
 Frank Conroy (1936-2005), auteur américain ;
 Kevin Conroy (1955-2022), acteur américain ;
 Pat Conroy (1945-2016), auteur à succès de romans et d'autobiographies ;
 Richard Conroy (1933-), membre du sénat de la République d'Irlande ;
 Robert Conroy (1938-2014), auteur américain d'uchronie ;
 Rúaidhrí Conroy (1979-), acteur irlandais.

Homonymie de patronyme